Madden NFL 2004 — спортивная игра, симулятор американского футбола. Является 15 игрой в серии Madden NFL. На обложке изображён бывший квотербек команды Атланта Фэлконс Майкл Вик.

Интересные факты 
 Около 40 игроков, включая Троя Поламалу, Ннамди Асомуга и Лавара Аррингтона остались безымянными в игре.

Рецензии и награды

В июле 2006 года стало известно, что к тому моменту было продано 3,5 миллиона копий игры Madden NFL 2004, а прибыль от продаж игры на территории Соединённых Штатов Америки составляет $170 миллионов. Журнал Next Generation отметил, что игра заняла четвёртое место по продажам среди выпущенных на PlayStation 2, Xbox или GameCube в период с января 2000 года по июль 2006 в США. Между этими датами общее количество продаж игр серии Madden в США составляло 22 миллиона копий, среди которых версия Madden NFL 2004 для PlayStation 2 имела большую долю.

Критики тепло приняли Madden 04 после релиза, а версии игры для GameCube и PlayStation 2 получили практически одинаково хорошие отзывы. Агрегаторы GameRankings и Metacritic дали рейтинг 91,77% и 94 из 100 для версии игры на PlayStation 2; 91,54% и 94 из 100 для версии игры на GameCube; 89,24% и 92 из 100 для версии игры на Xbox; 88,40% и 91 из 100 для версии игры на Windows; 80% и 80 из 100 для версии игры на PlayStation; а также 74,60% и 70 из 100 для версии игры на Game Boy Advance.

Журнал Playboy дал игре 100% рейтинга, начиная свою рецензию со слов: "Ищите большей глубины? Займите роль владельца команды и переместите команду на новое место, устанавливайте цены на билеты на своём новом стадионе и нанимайте свой тренерский персонал. Дитка: Высылайте нам своё резюме." Entertainment Weekly поставили игре оценку А, издание восхваляло Режим владельца, "который позволяет вести переговоры по зарплатам, построить стадион, и, если вам нужны детали, даже устанавливать цены в буфетах." The Cincinnati Enquirer дали игре рейтинг 4,5 звёзд из 5 и написали, что "из-за трудного геймплея игры, большого числа глубоких и удивительных возможностей, Madden будет трудно переплюнуть."

Madden NFL 2004 победила в номинации "Игра года" на церемонии Video Game Awards в 2003 году. Также игра была названа "Лучшей спортивной игрой 2003 года" по версии редакции и читателей IGN.

Примечания 

Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation 2
Игры для Windows
Игры для Xbox
Компьютерные игры 2003 года
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные EA Tiburon
Компьютерные игры, изданные EA Sports